Raad voor de Journalistiek is de naam van meerdere organisaties die actief zijn in verschillende geografische gebieden:
 in Nederland, zie Raad voor de Journalistiek (Nederland)
 in België, die zich bezighoudt met de journalistiek in Vlaamse media, zie Raad voor de Journalistiek (België)